Епархия Дасса-Зуме () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Дасса-Зуме, Бенин. Епархия Дасса-Зуме входит в митрополию Котону.

История 
10 июня 1995 года Папа Римский Иоанн Павел II учредил буллой «Ad aptius fovendum» епархию Дасса-Зуме, выделившуюся из епархии Абомей.

Ординарии епархии 
 епископ Antoine Ganyé (10.06.1995 — 21.08.2010)
 Sede vacante (2010—2015)
 Benoît Gbemavo Goudote (15.08.2013 — 12.02.2015) (апостольский администратор)
 епископ François Gnonhossou, S.M.A. (с 12 февраля 2015 года).

Источники 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Ad aptius fovendum

Ссылки 
 Информация об епархии Дасса-Зуме

Католические епархии Бенина